Horvátország
Rukavac falu  Matulji községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Rukavac falu  Vis községben, Split-Dalmácia megyében